Damernas turnering i beachvolleyboll vid olympiska sommarspelen 2016 spelades mellan den 6 och 17 augusti 2016 i  Rio de Janeiro i Brasilien. 24 par deltog som delades in i sex grupper om fyra par i varje grupp. De två främsta i varje grupp samt fyra grupptreor gick vidare till utslagsspelet där åttondelsfinaler kvartsfinaler, semifinaler, bronsmatch och final avgjordes.

Medaljörer

Gruppspel
De två bästa i varje grupp avancerade vidare till utslagsspelet tillsammans med de två bästa treorna. De fyra övriga treorna spelade lucky looser-playoff om de två sista platserna i utslagsspelet.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Rankning av grupptreor
De två främsta grupptreorna avancerade direkt till åttondelsfinal. De fyra övriga spelade lucky looser-playoff om de två sista platserna till åttondelsfinalerna. I lucky looser-matcherna mötte den tredje bästa trean den sämsta och den fjärde bästa femman mötte den femte bästa trean.

Lucky looser-playoff

Utslagsspel
Utslagsspelet inleddes den 12 augusti och avslutades med finalen som spelades 17 augusti.

Referenser

Volleyboll vid olympiska sommarspelen 2016
Beachvolleyboll vid olympiska sommarspelen